Raman steht für:

 Amphoe Raman, ein Landkreis der Provinz Yala in Süd-Thailand
 Raman (Vorname), ein männlicher Vorname
 Raman (Mondkrater)
 (55753) Raman, Asteroid des Hauptgürtels

Raman ist der Familienname folgender Personen:
 Ashwin Raman (* 1946), deutscher Reporter
 Benito Raman (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Brian Raman (* 1996), belgischer Dartspieler 
 C. V. Raman (1888–1970), indischer Physiker
 P. S. Raman (1940–2011), indischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Susheela Raman (* 1973), britische Singer-Songwriterin
 T. V. Raman (* 1965), indischer Autor und Informatiker

Siehe auch:
 Rahman